Faustino (usurpador) — usurpador do Império das Gálias no ;
 Faustino (prefeito augustal) — oficial romano do ;
 Faustino (futebolista)‎ — futebolista que defendeu o São Paulo entre 1961 e 1968.

Outros 
São Faustino - povoado português

Desambiguações de antropônimos